Rajajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rajajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (6,92 ha)
Rajajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn